У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні, починаючи з 16 травня 2022 року 31 травня 2022 (включно).

Усі списки

Список загиблих з 16 по 31 травня 2022 року

Примітка 
 16 квітня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю телерадіокомпанії CNN повідомив, що у війні з російськими окупантами загинуло від 2500 до 3000 українських військових.
 11 травня 2022 року, в ході спеціального брифінгу офіційних представників Сил оборони України, начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії України Олексій Надточий, вперше з початку війни, назвав втрати, які відомство зазнало в ході російського вторгнення в Україну. За його словами, втрати Національної гвардії України під час виконання бойових завдань склали: безповоротні втрати — 501 військовослужбовець, санітарні втрати (зазнали поранень) — 1697 військовослужбовців.
 «Таблиця/Список загиблих» буде наповнюватися та корегуватися по мірі можливості за надходженням відповідної інформації, яка постійно змінюється в результаті інтенсивності бойових дій (посилання — тільки на офіційні та перевірені джерела)
 Див. розділ «Обговорення».
 Відомості з Указів Президента України «Про присвоєння звання Герой України», «Про відзначення державними нагородами України» доповнювати в кінці основної Таблиці, з подальшим уточненням соц.-демографічними даними загиблих Героїв і рознесенням записів за відповідними датами!

Померлі або вбиті в ході російського вторгнення в Україну (2022) демобілізовані учасники АТО/ООС 
  Іванов Костянтин Вікторович, 18.04.1980, м. Одеса. Учасник АТО. Брав участь у бойових діях у складі підрозділу ДПСУ. Був відомий в м. Одесі, як поет та вчитель. Займався волонтерською роботою з постачання допомоги військовослужбовцям в район проведення АТО. З 2014 року очолював одеський Правий сектор. Помер 16 травня в результаті тривалої хвороби. Похований 19 травня на Таїровському цвинтарі м. Одеси.
  Беліловець Віктор Андрійович («Фентаніл»), 1974 р.н., м. Київ. Лікар-анестезіолог першої категорії ПДМШ ім. Пирогова. Батько – майстер на заводі, мати – бухгалтер заводського профкому. Після восьми класів вступив до медичного училища, яке закінчив із «червоним дипломом». Попрацювавши у реанімаційному відділенні лікарні, вступив до медінституту, пройшов інтернатуру з анестезіології та влаштувався на роботу в Інститут урології, де працює й досі. Разом зі старшою дочкою із середини січня 2014 р. брав участь у Революції Гідності. В ніч з 18 на 19 лютого був у Будинку профспілок, який тоді підпалили. У березні 2014 р. запропонував себе на мобілізацію, але йому відмовили. У серпні того ж року як доброволець поїхав до Дебальцевого, в 11-й батальйон «Київська Русь», але й там йому відмовили. Потім приєднався до ПДМШ і у грудні 2014 року поїхав на першу ротацію шпиталю і з того часу до 2019 року був у ротаціях на сході ще 10 разів. Нагороджений медаллю «За врятоване життя», відзнаками Міністерства оборони України – нагрудний знак «Знак пошани» і медаль «За сприяння Збройним Силам України», нагрудним знаком начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами України», а також відзнаками волонтерських організацій та Академії медичних наук. Під час російського вторгнення в Україну продовжував рятувати цивільних і військових. Повернувся зі Словʼянська додому в Київ на ротацію, де й помер 20 травня.

Примітки

Посилання 
 Книга Пам'яті полеглих за Україну 

Списки загиблих учасників російсько-української війни

Військовослужбовці, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022